Ikoma se poate referi la:

 Municipiul Ikoma, o localitate în Japonia, în prefectura Nara.
 Muntele Ikoma, un munte în Japonia, la hotarul prefecturilor Nara și Osaka.
 Sanctuarul Ikoma (sau Ikoma-Jinja), un sanctuar (jinja) șintoist de pe muntele Ikoma în Japonia.